Inferno

Música
Infernal (álbum)
Infernal (banda dinamarquesa)
Os Infernais

Desambiguação